Il doppio femminile  del torneo di tennis Hall of Fame Tennis Championships 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrici Lise Gregory e Gretchen Rush che hanno battuto in finale Patty Fendick e Anne Smith 7-6, 6-1.

Teste di serie 

 Erika de Lone /  Audra Keller (primo turno)
 Elise Burgin /  Rosalyn Fairbank (primo turno)

 Patty Fendick /  Anne Smith (finale)
 Lise Gregory /  Gretchen Rush (campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hall of Fame Tennis Championships 1990